Unter Hengstenberg versteht man:

 ein Ortsteil von Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Hengstenberg (Wiehl)
 Hengstenberg (bis 1938: Kallwischken), Dorf im Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Mostowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 ein Unternehmen; siehe Hengstenberg (Nahrungsmittelhersteller)

Hengstenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Dieter Müller-Hengstenberg (* 1939), deutscher Jurist, Anwalt und Hochschullehrer
 Elfriede Hengstenberg (1892–1992), deutsche Gymnastiklehrerin und Erfinderin eines nach ihr benannten Bewegungskonzeptes
 Ernst Christian Hengstenberg (* 1939), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802–1869), deutscher evangelischer Theologe
 Frank Hengstenberg (* 1968), deutscher Politiker
 Georg Hengstenberg (1879–1959), deutscher Bildhauer in Berlin
 Hans-Eduard Hengstenberg (1904–1998), deutscher Philosoph
 Herbert Müller-Hengstenberg (1919–2015), deutscher Numismatiker und Heimatforscher
 Johann Heinrich Karl Hengstenberg (1770–1834), deutscher evangelischer Geistlicher und Kirchenliederdichter
 Johannes Hengstenberg (1944–2019), deutscher Unternehmer und Klimaschützer
 Rudolf Hengstenberg (1894–1974), deutscher Maler und Grafiker

 Wulfried O. Hengstenberg (* 1936), Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Hengstberg